The Elders est le titre de plusieurs œuvres :
 Global Elders, organisation non gouvernementale œuvrant pour la paix
 The Elders, groupe de rock français formé en 2002, anciennement nommé The Elderberries.